Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 11:34 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:35, а финал — 3 августа в 17:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты отборочных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

100 м, брасс, мужчины